MTV Music Awards 1997 steht für:

 MTV Europe Music Awards 1997
 MTV Video Music Awards 1997

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 1997